Le tournoi de tennis d'Allemagne est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1990, classée en catégorie Tier I, se dispute à Berlin du 14 au .

Monica Seles remporte le simple dames. En finale, elle bat Steffi Graf, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Nicole Provis et Elna Reinach.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Allemagne
 Saison 1990 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1990
Allemagne
Compétition de tennis à Berlin
Sport en Allemagne en 1990
Tennis en mai 1990